Михаи́л Алекса́ндрович Трофи́мов (р. 25 июля 1965) — российский тренер и судья по гиревому спорту и армспорту. Судья международной категории по гиревому спорту. Вице-президент Всероссийской федерации гиревого спорта, председатель Федерации гиревого спорта Калужской области. Тренер детско-юношеской спортивной школы «Держава».

Биография 
Михаил Трофимов родился 25 июля 1965 года.

Тренер детско-юношеской спортивной школы «Держава».

Ученики Михаила Трофимова в гиревом спорте — неоднократные победители и призёры открытых Кубков России, Европы и мира; судьи всероссийской и международной квалификаций.

По состоянию на 2012 год Михаилом Трофимовым было подготовлено 9 мастеров спорта и около 50 кандидатов в мастера спорта. Трофимов применяет инновационные подходы к тренировочному процессу разных групп спортсменов — в спорте высших достижений и в массовом любительском спорте. Создал собственную систему подготовки спортсменов разных возрастных групп от 10 до 47 лет и привлёк к занятиям спортом родителей учеников.

Вице-президент Всероссийской федерации гиревого спорта, председатель Федерации гиревого спорта Калужской области.

Тренер сборной Обнинска по армспорту.

Награды и звания 
 Стипендия губернатора Калужской области (2011)
 Человек года Обнинска в номинации «Спорт» (2009)

Известные ученики 
 Наталья Барбакова (р. 1984) — победитель (2011) и серебряный призёр (2009) Кубка Европы по гиревому спорту.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Михаил Трофимов на сайте Всероссийской федерации гиревого спорта

Выпускники Обнинского института атомной энергетики
Гиревики Обнинска
Рукоборцы Обнинска
Тренеры Обнинска
Тренеры ДЮСШ «Держава»
Судьи по гиревому спорту